La historia – album dei Caifanes del 1997
 La historia – album di Ricky Martin del 2001
 La historia – album degli Intocable del 2003
 La historia – album dei Kumbia Kings del 2003
 La historia – album dei Caramelos de Cianuro del 2004
 La historia – album degli Enanitos Verdes del 2007
 La historia – album dei Coda del 2010